Somes ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel E. Somes (1815–1888), US-amerikanischer Politiker
 Michael Somes (1917–1994), englischer Balletttänzer

Somes bezeichnet außerdem:

 eine Insel in Neuseeland, siehe Matiu/Somes Island
 einen Fluss in Rumänien, siehe Someș